Guță se poate referi la:

 Nicolae Guță, cântăreț român de manele
 Adrian Guță, critic și istoric de artă român
 Guță Tătărescu (1886-1957), prim-ministru român

Gută 
 Gută, boală metabolică de forma artritei